Województwo koszalińskie (1950–1975)
 Województwo koszalińskie (1975–1998)